PTPRU () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 446 амінокислот, а молекулярна маса — 162 423.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, рецепторів, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, диференціація, поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки